El término Better Together —en español: ‘Mejor Juntos’— puede hacer referencia a:

Música 
 «Better Together», canción de Jack Johnson (2005);
 «Better Together», EP de Fifth Harmony (2013).